Leopoldo de Borbón-Dos Sicilias (Palermo, 22 de mayo de 1813 - Pisa, 4 de diciembre de 1860) fue miembro de la Casa de Borbón-Dos Sicilias. Fue una persona apacible y alejado de la política.

Biografía 

El príncipe Leopoldo nació en 1813 en Palermo, en el Reino de las Dos Sicilias. Era el quinto hijo de Francisco I de las Dos Sicilias (por aquel entonces príncipe heredero de su padre, el rey Fernando I), y de su esposa, la infanta María Isabel de España. Por vía paterna, era nieto del rey Fernando I de las Dos Sicilias y de su esposa, la archiduquesa María Carolina de Austria. Por línea materna, era nieto del rey Carlos IV de España y de la princesa María Luisa de Parma. Tanto el abuelo paterno como el materno de Leopoldo eran hijos del rey Carlos III de España.

A la muerte de su padre en noviembre de 1830, el hermano mayor de Leopoldo, Fernando II de las Dos Sicilias, lo nombró teniente general en Sicilia. Como gobernador de Palermo, introdujo importantes reformas. Temiendo su popularidad y el deseo de Sicilia por la independencia, fue llamado de su cargo a principios de 1835. En abril del mismo año, fue enviado a viajar al extranjero.

Matrimonio 
Su hermano mayor, el rey Fernando II, consideró un matrimonio entre Leopoldo y la princesa María de Orleans, pero las negociaciones con su padre, el rey Luis Felipe I de Francia, se malograron debido a las revueltas francesas de 1834 y Luis Felipe se negó a entregar a María su parte de la herencia (condición que Fernando II puso para que el enlace pudiese llevarse a cabo).

Leopoldo se casó con la princesa María Victoria de Saboya-Carignano, segunda hija mayor del príncipe José María de Saboya, conde de Villafranca (hijo de Eugenio de Saboya), y de su esposa, Paulina Benedictina de Quélen de Vauguyon, el 16 de junio de 1837 en Nápoles. No eran compatibles y su matrimonio fue infeliz. Él era un agnóstico y liberal. Ella era conservadora y religiosa, sin nada en común con él. Lograron tener una sola hija, María Isabel, que murió menos de un día después de su nacimiento en 1838. A partir de ellos vivieron vidas separadas. Se retiró para vivir una vida religiosa casi en reclusión en su palacio de Chiaia.

El conde de Siracusa vivió en el extranjero entre 1846 y 1850. A pesar de sus tendencias políticas opuestas, era el hermano favorito de Fernando II. Cuando sufrió un derrame cerebral en 1854, el rey se angustió profundamente. El conde se recuperó. Como sus hermanos, los condes de Aquila y Trápani, era un mujeriego, pero no se vio envuelto en escándalos y su hermano el rey pagó sus deudas, considerándolo como una adorable oveja negra. Era un hombre hedonista descrito como "grande, poderoso, con un rostro hermoso". Sencillo en sus modales, era muy popular. Se rodeó de una corte de artistas, escritores y músicos, que lo siguieron desde su palacio en el Chiaia a su villa en Sorrento. 

Leopoldo fue un artista, un hábil escultor y mecenas de las artes. Carecía de gran ambición y prefería llevar una vida apacible.

Muerte 
Después de la muerte de Fernando II en mayo de 1859, el conde de Siracusa abogó por una estrecha alianza con el Piamonte. Tenía una mala opinión de su sobrino, Francisco II, el nuevo rey, siendo su relación fría. En abril de 1860, Leopoldo instó a su sobrino a hacer concesiones liberales. Después de unos meses se fue a Piamonte, muriendo poco después en Pisa. El reino caería pocos meses después, siendo incorporado al nuevo reino de Italia.

Ancestros

Enlaces externos 
 Leopoldo en thePeerage.com

Príncipes de Sicilia
Príncipes de las Dos Sicilias
Caballeros de la Orden del Toisón de Oro (Rama española)
Caballeros del collar de la Orden de Carlos III
Caballeros de la Orden de San Jenaro
Caballeros de la Orden del Águila Negra
Caballeros de la Orden del Espíritu Santo
Caballeros de la Orden de San Miguel
Sepultados en la Basílica de Santa Clara
Príncipes de Nápoles
Nacidos en Palermo
Fallecidos en Pisa